Roeg ist der Familienname von

 Maximillian Roeg (* 1985), britischer Schauspieler
 Nicolas Roeg (1928–2018), britischer Regisseur